Ngemplak kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Ngemplak (ort i Indonesien), Jawa Tengah, 
 Desa Ngemplak (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,23, long 110,21), 
 Desa Ngemplak (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,64, long 109,98), 
 Desa Ngemplak (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,62, long 111,05), 
 Desa Ngemplak (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,87, long 110,85), 
 Desa Ngemplak (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,01, long 110,52), 
 Desa Ngemplak (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 

Robotskapade Indonesienförgreningar